Đông Giang (Bình Thuận)
 Đông Giang (Quảng Nam)
 Đông Giang (Quảng Trị)
 Đông Giang (Thái Bình)